

Toponyme 
 Le Comté de Toulouse, principauté territoriale médiévale.
 Toulouse, commune française, préfecture du département de la Haute-Garonne et chef-lieu de la région Occitanie.
 Toulouse-le-Château, commune française située dans le département du Jura.
 Vieille-Toulouse, commune française située dans le département de la Haute-Garonne.

Patronyme 

  ;
 Jean Julien dit « de Toulouse » (1750-1828), personnalité politique de la Révolution française ;
 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), peintre et lithographe français ;
 Édouard Toulouse (1865-1947), psychiatre, journaliste et directeur de revue, participe à la création du Comité français d'hygiène mentale en 1920 ;
 Roger Toulouse (1918-1994), peintre-sculpteur, poète et illustrateur français ;
 Jeanine Toulouse (1923-2020), athlète française, spécialiste des épreuves de sprint ;
 Gilbert Toulouse (né en 1927), écrivain et juge français ;
 Jean-Marie Toulouse (né en 1942), professeur de gestion québécois.

Saints 
 Saint Germier de Toulouse, Saint catholique et orthodoxe, évêque de Toulouse
 Saint Saturnin de Toulouse, Saint catholique et orthodoxe, premier évêque chrétien de Toulouse.

Sport 
 Le Toulouse Football Club, club français de football fondé en 1937 et dissout en 1967.
 Le Toulouse Football Club, club français de football fondé en 1970 sous le nom d'US Toulouse (1970-1977).
 Le Toulouse Basket Club, club français de basket-ball.
 Le Toulouse Blagnac Hockey Club, club français de hockey sur glace.
 Le Toulouse Fontaines Club, club français de football
 Le Toulouse Launaguet Basket, club français de basket-ball.
 Le Toulouse olympique XIII (TO XIII), club français de Rugby à XIII.
 Le Fenix Toulouse Handball, club français de handball.
 Le RCM Toulouse, ancien club français de basket-ball.
 Les Ours de Toulouse, club français de football américain.
 Les Spacer's Toulouse Volley, club français de volley-ball.

Musique 
 Toulouse, ou Ô Toulouse, chanson de Claude Nougaro.
 Toulouse, chanson de Zebda présente sur les albums Le Bruit et l'Odeur et La Tawa.
 Toulouse, groupe de musique québécois.
 Toulouse, single du DJ néerlandais Nicky Romero
 Toulouse par Paulo Costa

Autres 
 Télé Toulouse (TLT), ancienne chaîne de télévision locale toulousaine.
 Fort Toulouse, fort français construit au  en Louisiane française à l'époque de la Nouvelle-France.

Voir aussi 
 Bataille de Toulouse
 Liste des comtes de Toulouse

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme